

Finanza 
 Banque Bonhôte – banca svizzera

Persone 
 Elizabeth Bonhôte – scrittrice inglese
 Eugène Bonhôte – politico svizzero